Let My People Go ist der Titel von

 Let My People Go (Album), Jazzalbum von Archie Shepp und Jason Moran (2021)
 Let My People Go!, eine Zeile und Alternativtitel des Spirituals Go down Moses
 Let My People Go (1961), Kurzfilm von John Krish
 Let My People Go: The Story of Israel, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Marshall Flaum (1965)
 Let My People Go! (2011), Spielfilm von Mikael Buch (2011)
 Let My People Go (Jack-McDuff-Lied), Song von Brother Jack McDuff (1968)